North Sydney (Sydney) — distrito de Sydney, Austrália
 North Sydney (Nova Escócia) — Canadá

Desambiguações de topônimos